A Golden Globe-díj a legjobb férfi mellékszereplőnek (televíziós sorozat, televíziós minisorozat vagy tévéfilm) elismerést a Golden Globe-díj átadóünnepségén osztják ki. A kategóriát 1981-ben vezették be.

Díjazottak és jelöltek 
(A díjazottak félkövérrel vannak jelölve)

A 2020-as évek 
2023:
Televíziós vígjáték-, musical- vagy drámasorozatban
 Tyler James Williams – Abbott Általános Iskola (ABC), mint Gregory Eddie
 John Lithgow – A nagy öreg (FX), mint Harold Harper
 Jonathan Pryce – A Korona (Netflix), mint Fülöp edinburgh-i herceg
 John Turturro – Különválás (Apple TV+), mint Irving Bailiff
 Henry Winkler – Barry (HBO), mint Gene Cousineau
Televíziós mini- vagy antológiai sorozatban, vagy tévéfilmben
 Paul Walter Hauser – Fekete madár (Apple TV+), mint Larry Hall
 F. Murray Abraham – A Fehér Lótusz (HBO), mint Bert Di Grasso
 Domhnall Gleeson – A páciens (FX on Hulu), mint Sam Fortner
 Richard Jenkins – Jeffrey Dahmer – Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori (Netflix), mint Lionel Dahmer
 Seth Rogen – Pam és Tommy (Hulu), mint Rand Gauthier
2022:
  – Nyerd meg az életed mint 
 Billy Crudup – The Morning Show mint Cory Ellison
 Kieran Culkin – Utódlás mint Roman Roy
 Mark Duplass – The Morning Show mint Charlie "Chip" Black
 Brett Goldstein – Ted Lasso mint Roy Kent
2021:
 John Boyega – Kis fejsze mint Leroy Logan
 Brendan Gleeson – The Comey Rule mint Donald Trump
 Dan Levy – Schitt’s Creek  mint David Rose
 Jim Parsons – Hollywood mint Henry Willson
 Donald Sutherland – Tudhattad volna mint Franklin Reinhardt
2020:
 Stellan Skarsgård – Csernobil mint Borisz Scserbina
 Alan Arkin – A Kominsky-módszer mint Norman Newlander
 Kieran Culkin – Utódlás mint Roman Roy
 Andrew Scott – Fleabag mint The Priest
 Henry Winkler – Barry mint Gene Cousineau

A 2010-es évek 
2019:
Ben Whishaw – Egy nagyon angolos botrány mint Norman Josiffe
Alan Arkin – A Kominsky-módszer mint Norman Newlander
Kieran Culkin – Utódlás mint Roman Roy
Édgar Ramírez – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story mint Gianni Versace
Henry Winkler – Barry mint Gene Cousineau
2018:
 Alexander Skarsgård – Hatalmas kis hazugságok
 David Harbour – Stranger Things
 Alfred Molina – Viszály: Bette és Joan
 Christian Slater – Mr. Robot
 David Thewlis – Fargo
2017:
Hugh Laurie – Éjszakai szolgálat
Sterling K. Brown – American Crime Story: Az O. J. Simpson-ügy
John Lithgow – The Crown
Christian Slater – Mr. Robot ♕
John Travolta – American Crime Story: Az O. J. Simpson-ügy
2016:
Christian Slater – Mr. Robot
Alan Cumming – A férjem védelmében
Damian Lewis – Wolf Hall
Ben Mendelsohn – Bloodline
Tobias Menzies – Outlander – Az idegen
2015:
Matthew Bomer – Igaz szívvel
Alan Cumming – A férjem védelmében
Colin Hanks – Fargo
Bill Murray – Olive Kitteridge
Jon Voight – Ray Donovan
 2014:
 Jon Voight - Ray Donovan
 Josh Charles - A férjem védelmében
 Rob Lowe - Túl a csillogáson
 Aaron Paul - Breaking Bad – Totál szívás
 Corey Stoll - Kártyavár
 2013:
 Ed Harris - Versenyben az elnökségért
 Max Greenfield - New Girl – Új lány
 Danny Huston - Bűnös Miami
 Mandy Patinkin - Homeland
 Eric Stonestreet - Modern család
 2012:
 Peter Dinklage - Trónok harca
 Paul Giamatti - Too Big To Fail
 Guy Pearce - Mildred Pierce
 Tim Robbins - Cinema Verite
 Eric Stonestreet - Modern család
 2011:
 Chris Colfer - Glee – Sztárok leszünk!
 Scott Caan - Hawaii Five-0
 Chris Noth - A férjem védelmében
 Eric Stonestreet - Modern család
 David Strathairn - Temple Gradin
 2010:
 John Lithgow - Dexter
 Michael Emerson - Lost – Eltűntek
 Neil Patrick Harris - Így jártam anyátokkal
 William Hurt - A hatalom hálójában
 Jeremy Piven - Törtetők

 A 2000-es évek 
 2009:
 Tom Wilkinson - John Adams
 Neil Patrick Harris - Így jártam anyátokkal
 Blair Underwood - In Treatment
 Jeremy Piven - Törtetők
 Denis Leary - Újraszámlálás
 2008:
 Jeremy Piven - Törtetők
 Ted Danson - A hatalom hálójában
 William Shatner - Boston Legal
 Donald Sutherland - Édes, drága titkaink
 Andy Serkis - Longford
 Kevin Dillon - Törtetők
 2007:
 Jeremy Irons - Elizabeth
 Masi Oka - Hősök
 Thomas Haden Church - Megtört ösvény
 Justin Kirk - Nancy ül a fűben
 Jeremy Piven - Törtetők
 2006:
 Paul Newman - A múlt fogságában
 Donald Sutherland - Az elnöknő
 Randy Quaid - Elvis – A kezdet kezdete
 Naveen Andrews - Lost – Eltűntek
 Jeremy Piven - Törtetők
 2005:
 William Shatner - Boston Legal
 Oliver Platt - Huff
 Michael Imperioli - Maffiózók
 Jeremy Piven - Törtetők
 Sean Hayes - Will és Grace
 2004:
 Jeffrey Wright - Angyalok Amerikában
 Patrick Wilson - Angyalok Amerikában
 Ben Shenkman - Angyalok Amerikában
 Lee Pace - Soldier’s Girl
 Sean Hayes - Will és Grace
 2003:
 Donald Sutherland - Háború a háborúról
 Dennis Haysbert - 24
 Jim Broadbent - Gomolygó viharfelhők
 Alec Baldwin - Háború a háborúról
 Michael Imperioli - Maffiózók
 Sean Hayes - Will és Grace
 2002:
 Stanley Tucci - Az összeesküvés
 Ron Livingston - Az elit alakulat
 Bradley Whitford - Az elnök emberei
 John Corbett - Szex és New York
 Sean Hayes - Will és Grace
 2001:
 Robert Downey Jr. - Ally McBeal
 Christopher Plummer - Amerikai tragédia
 Bradley Whitford - Az elnök emberei
 John Mahoney - Fraiser – A dumagép
 Sean Hayes - Will és Grace
 2000:
 Peter Fonda - Egy filozófusnő szerelmei
 David Spade - Divatalnokok
 Klaus Maria Brandauer - Fekete csillag
 Peter O’Toole - Szent Johanna
 Chris Noth - Szex és New York
 Sean Hayes - Will és Grace

 Az 1990-es évek 

 1999:
 Gregory Peck - Moby Dick
 Don Cheadle - Rat Pack – Sztárok egy csapatban
 David Spade - Divatalnokok
 Joe Mantegna - Rat Pack – Sztárok egy csapatban
 Noah Wyle - Vészhelyzet
 1998:
 George C. Scott - Tizenkét dühös ember
 David Hyde Pierce - Fraiser – A dumagép
 Michael Caine - Mandella és de Klerk
 Jason Alexander - Seinfeld
 Eriq La Salle - Vészhelyzet
 Noah Wyle - Vészhelyzet
 1997:
 Ian McKellen - Raszputyin
 David Paymer - A Lindberg bébi elrablása
 David Hyde Pierce - Fraiser – A dumagép
 Anthony Quinn - Gotti
 Noah Wyle - Vészhelyzet
 1996:
 Donald Sutherland - X polgártárs
 David Hyde Pierce - Fraiser – A dumagép
 Henry Thomas - Megbélyegezve
 Tom Hulce - A Heidi krónikák
 Sam Elliott - Vad nők
 1995:
 Edward James Olmos - Lassú tűzön
 John Malkovich - A sötétség mélyén
 David Hyde Pierce - Fraiser - A dumagép
 Fyvush Finkel - Kisvárosi rejtélyek
 Jason Alexander - Seinfeld
 1994:
 Beau Bridges - Anyuci tutira megy
 Jonathan Pryce - A füstbement terv
 John Mahoney - Fraiser - A dumagép
 Dennis Franz - New York rendőrei
 Jason Alexander - Seinfeld
 1993:
 Maximilian Schell - Sztálin
 Hume Cronyn - A Broadway határán
 Earl Holliman - Delta
 John Corbett - Miért éppen Alaszka?
 Dean Stockwell - Quantum Leap – Az időutazó
 Jason Alexander - Seinfeld
 1992:
 Louis Gossett Jr. - A Josephine Baker sztori
 Michael Jeter - Kisvárosi mesék
 Larry Drake - L.A. Law
 Dean Stockwell - Quantum Leap – Az időutazó
 Richard Kiley - Separate But Equal 1991:
 Charles Durning - The Kennedys of Massachusetts Blair Underwood - L.A. Law
 Jimmy Smits - L.A. Law
 Dean Stockwell - Quantum Leap – Az időutazó
 1990:
 Dean Stockwell - Quantum Leap – Az időutazó
 Larry Drakee - L.A. Law
 Michael Trucker - L.A. Law
 Tommy Lee Jones - Texasi krónikák

 Az 1980-as évek 

 1989:
 Barry Bostwick - A sas felszáll
 John Gielgud - A sas felszáll
 Derek Jacobi - A Tizedik
 Armand Assante - Hasfelmetsző Jack
 Larry Drake - L.A. Law
 Edward James Olmos - Miami Vice
 1988:
 Rutger Hauer - Szökés Sobiborból
 Gordon Thomson - Dynasty
 Alan Rachins - L.A. Law
 John Hillerman - Magnum
 1987:
 Jan Niklas - Anasztázia
 Tom Conti - Beate Klarsfeld, a nácivadász
 John Hillerman - Magnum
 1986:
 Edward James Olmos - Miami Vice
 Richard Farnsworth - A védelmező
 John Malkovich - Az ügynök halála
 John James - Dynasty
 David Carradine - Észak és Dél
 1985:
 Paul Le Mat - The Burning Bad John Hillerman - Magnum
 Pierce Brosnan - Nancy Astor 1984:
 Richard Kiley - Tövismadarak
 Rob Lowe - Thursday's Child Bryan Brown - Tövismadarak
 1983:
 Lionel Stander - A Hart-eset
 John Hillerman - Magnum
 Lorenzo Lamas - Falcon Crest 1982:
 John Hillerman - Magnum
 Danny DeVito - Taxi
 Vic Tayback - Alice
 1981:
 Pat Harrington Jr. - One Day at a Time''
 Vic Tayback''' - Alice
 Andy Kaufman - Taxi
 Danny DeVito - Taxi

Férfimellékszereplőtelevízió